Ben Lashes (geboren als Benjamin Clark) ist ein Manager von Internet-Phänomenen. Zu seinen Klienten zählen vor allem Katzen, z. B. Keyboard Cat, Nyan Cat und Grumpy Cat, sowie Scumbag Steve und Ridiculously Photogenic Guy. Seine Unternehmensstrategie beschreibt Lashes mit den Worten Was würde Walt Disney tuen, wenn er Mickey Mouse erschaffen hätte und diese auf Youtube viral geworden wäre.

Laufbahn 
Lashes betätigte sich als Sänger der Musikgruppe The Lashes, die von Lookout!Records und Columbia Records veröffentlicht wurde. Später verlegte er sich auf Tätigkeiten der Betreuung von Künstlern und Repertoire sowie des Marketing. Seinen Künstlernachnahmen leitete Lashes aus dem Namen der Band ab.

Charlie Schmidt, der mit Lashes Vater befreundete Eigentümer der Keyboard Cat kontaktierte Lashes 2010, nachdem sein ursprüngliches Video seiner Katze auf Youtube große Popularität erlangte. Lashes gab ihm den Rat, neue Videos mit einer neuen Katze anzufertigen, entwarf Merchandisingprodukte und arrangierte erste bezahlte Auftritte. Schmidt wurde in Folge von Lashes Tätigkeit in Fernsehwerbungen von Wonderful Pistachios, Nokia und Starburst engagiert. Schmidts Einnahmen belaufen sich nach eigenen Angaben auf über 300.000 USD.

Lashes übernahm in Folge die Vermarktung der Nyan Cat und in weiterer Folge an der Vermarktung von Rebecca Black und ihrem Lied Friday beteiligt. Weitere Klienten von Lashes sind Scumbag Steve, Success Kid und Ridiculously Photogenic Guy.

Im Oktober 2012 übernahm Lashes kurz nach ihrem Debüt die Vermarktung der Grumpy Cat. Princess Monster Truck zählt ebenfalls zu seinen Klienten. Laut seinen Klienten betragen die von Lashes verrechneten Spesen rund 20 % der Einnahmen.

Im Mai 2013 verklagten Torres und Schmidt gemeinsam 5th Cell und Warner Bros. wegen Urheberrechtsverletzung und Warenzeichenverletzung durch das unerlaubte Erscheinen der  Keyboard Cat und der Nyan Cat  in der Scribblenauts-Videospielereihe. Torres and Schmidt haben eine Registered Trade Mark auf ihre Charaktere beantragt. Die Klage wurde im September 2013 durch einen Vergleich, in dessen Rahmen die beklagten Parteien Torres und Schmidt für die Nutzung der Charaktere bezahlten abgeschlossen.

Klienten

Einzelnachweise 

Manager
Internetphänomen
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann